

Niemcy 
1 gmina:
 Lieth – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby 
 Helmut Lieth – niemiecki ekolog